Anet kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Anet, Eure-et-Loir, departementet Eure-et-Loir i regionen Centre-Val de Loire,

Schweiz 

 Ins, ort och kommun i kantonen Bern,